Anisognathus est un genre de passereaux de la famille des Thraupidae ;
 Anisognathus est un genre de coléoptères de la famille des Brentidae ;